«Грено́бль» () — французский футбольный клуб из одноимённого города. Образован в 1892 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стад де Альп», вмещающем 20 068 зрителей. В 2011 году, в связи с финансовыми затруднениями, клуб был лишён профессионального статуса и переведён из Лиги 2 во вторую лигу любительского чемпионата Франции (ЛЧФ). В сезоне 2017/18 «Гренобль» в плей-офф Национального чемпионата получил право вернуться в Лигу 2.

Названия команды 
 1892—1978: «Футбольный Клуб Гренобль» (Football Club Grenoble).
 1979—1984: «Футбольный Клуб — Спортивная Ассоциация Гренобля» (Football Club Association Sportive de Grenoble).
 1985—1990: «Футбольный Клуб Гренобль — Дофине» (Football Club de Grenoble Dauphiné).
 1990—1993: «Футбольный Клуб Гренобль — Изер» (Football Club de Grenoble Isère).
 1994—1997: «Олимпик Гренобль — Изер» (Olympique Grenoble Isère).
 1997 — н.в.: «Гренобль Футбол 38» (Grenoble Foot 38).

История 
В 2004 году команда была приобретена японской компанией Index Corporation, став первым клубом, принадлежащим иностранцам, в истории французского футбола. Выиграв в сезоне 2007—2008 бронзовые медали Второй Лиги, команда вышла в Первую лигу. По результатам своего первого чемпионата в высшей лиге французского футбола команда заняла 13-е место и дошла до полуфинала Кубка Франции. Однако в следующий же сезон 2009—2010 г. команда стала показывать очень слабые результаты, не набрав в первых 12 турах ни одного очка, тем самым повторив антирекорд «Манчестер Юнайтед» 1930-31гг. Заняв последнее место, команда снова оказалась во Второй лиге, где показала аналогичный результат в 2010—2011 гг. Начавшиеся в клубе финансовые проблемы так и не были разрешены руководством, ввиду чего клуб был объявлен банкротом и лишён статуса профессиональной команды. В сезоне 2011—2012 гг. GF38 выступает в группе «Е» Второй лиги любительского чемпионата Франции.

Достижения 
 Дивизион 2/Лига 2
 Победитель (2): 1959/60, 1961/62
 3-е место: 2007/08

 Кубок Франции
 1/2 финала (1): 2008/09
 1/4 финала (3): 1952/53, 2000/01, 2004/05.

 Альпийский кубок
 Финалист: 1962

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
Спортивные клубы Гренобля
Index Holdings